Lesnica (Slowakije), een gemeente
 Leśnica (doorverwijspagina), enkele steden/dorpen in Polen
 Lešnica (doorverwijspagina), enkele steden/dorpen in Servië en Slovenië